T1, T-1, T.1:

Авиация и космонавтика 
 Союз Т-1 — советский пилотируемый космический корабль (1979 год).
 Т-1 — марка авиационного топлива, реактивный керосин.
 Fuji T-1 — японский реактивный учебно-тренировочный самолёт (1958 год).
 Lockheed T-1 SeaStar — американский реактивный учебно-тренировочный самолёт (1953 год).
 Raytheon T-1 Jayhawk — американский реактивный учебно-тренировочный самолёт (1992 год).
 Typhoon T1 — версия европейского многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon.
 Т.1 «Кукушка» — британский самолёт-торпедоносец, биплан (1917 год).
 Chipmunk T.1 — канадский учебно-тренировочный самолёт (1946 год).
 Gnat T.1 — британский учебно-тренировочный самолёт (1959 год).
 Hawk T.1 — британский реактивный учебно-тренировочный самолёт и лёгкий штурмовик (1974 год).
 FMA Ae. T.1 — аргентинский коммерческий авиалайнер начала 1930-х годов.

Оружие 
 Русский Рено известный и как «танк Т-1»
 «Т-1» — польский транспорт, бывший русский пароход «Татьяна».
 T1 (лёгкий танк) — опытный американский лёгкий танк 1920-х годов
 T1 (САУ) — опытная американская самоходная артиллерийская установка
 Т-1 — обозначение в советских документах немецкого лёгкого танка 1930-х годов PzKpfw I.
 Engesa EE-T1 Osório — бразильский основной боевой танк (1985 год)
 T1 (G7a) — германская парогазовая торпеда 1920-х — 1940-х годов
  — югославский миноносец (1913 год).
 T-1 — вымышленная серия боевых роботов из фантастического фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003 год).
 Aimpoint Micro T-1 — шведский тактический коллиматорный прицел.

Транспорт

Автомобили 
 Bentley T1 — британский автомобиль класса «люкс» (1965 год).
  — британский спортивный автомобиль (2006 год).
 CWS T-1 — польский автомобиль (1925 год).
 Mercedes-Benz T1 — германский среднеразмерный фургон (1977 год).
 Volkswagen T1 — германский микроавтобус (1950 год).
 T-1 — категория транспортных средств в ралли-рейдах.

Дороги 
  — шоссе в Эстонии (Таллин — Нарва, 212 км).

Общественный транспорт 
 T1 — трамвайный маршрут в Барселоне (Испания).
 T1 — трамвайная линия в Лионе (Франция).
 T1 — трамвайная линия в Стамбуле (Турция).
  — пригородная железнодорожная линия в Сиднее (Австралия).
 Tatra T1 — чехословацкие трамвайные вагоны (1952—1958 годы).

Цифровые технологии 
 T1 (цифровые каналы) — стандарт цифрового канала связи.
  — набор символов, используемый при работе с неанглийскими языками на латинской основе.
 Sony Cyber-shot DSC-T1 — цифровая фотокамера (2004 год).
 UltraSPARC T1 — микропроцессор с системой команд SPARC V9, разработанный компанией Sun Microsystems (2005 год).

Прочее 
 T1 — аксиома Тихонова, одна из Аксиом отделимости.
 «T1» — команда по League of Legends южнокорейской киберспортивной организации «T1 Entertainment & Sports».
 T1 — обозначение стадии злокачественных новообразований по международной классификации TNM.
 T1 — обозначение Thai League 1 — Чемпионата Таиланда по футболу
 Т-1 (форма) — унифицированная форма приказа (распоряжения) о приёме работника на работу.
 Рибонуклеаза Т1 — эндонуклеаза, выделенная из грибов.
 t¹ Киля — звезда в созвездии Киль.